Дианополис може да се отнася за:

 Древно име на Ямбол
 Дианополис (град) – град в Бразилия